Edwardsiana  — род цикадок из отряда полужесткокрылых.

Описание 
Цикадки длиной около 3—4 мм. Стройные, дендрофильные, жёлтой или беловатой окраски, иногда с тёмным рисунком. Для СССР указывалось более 30 видов, в Палеарктике более 50 видов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Розанная цикадка
 
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Anufriev G. A. Notes on the genus Typhlocyba Germ. (Homoptera, Cicadellldae, Typhlocybinae)//Bull. Acad. pol. sci. Ser. sci. biol. 1973. Vol. 21, N 7—8. P. 505—509.

Typhlocybinae
Роды полужесткокрылых